Caça à raposa
Caça à Raposa, álbum de João Bosco
Caça à raposa, o deporte ARDF

Desambiguação